Henry Erskine peut faire référence à :

  (1624–1696), ministre presbytérien écossais
  (1650–1693), covenanter
 Sir Henry Erskine, 5e Baronnet (c. 1710–1765), Membre du Parlement pour Ayr Burghs 1749–1754 et Anstruther Easter Burghs 1754–1765
 Henry Erskine, 10e Comte de Buchan (1710–1767), pair écossais
 Henry Erskine (1746–1817), MP pour Haddington Burghs de avril à novembre 1806, et pour Dumfries Burghs de 1806 à 1807
  (1783–1857)
  (mort en 1859), deuxième fils de Lord Erskine et doyen anglican de Ripon Minster